Sintema di Selvatorta – nel comune di Jesi, in provincia di Ancona – sintema stratigrafico delle Marche
 Arbitro per le controversie finanziarie – Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie finanziarie
Associazione Calcio Fiorentina  – Sigla della squadra di calcio della città di Firenze
Aviation Club de France
Azione contro la Fame – organizzazione umanitaria italiana